Déli Vízikígyó, csillagkép a déli égbolton
Északi Vízikígyó, csillagkép az északi égbolton